Восстания талышей — события произошедшие относительно недовольства талышей в разные периоды истории.

История 
В ХVl в. Хамдуллах Казвини упоминал талышский край и указывал, что им управляет особый хаким, который считает себя независимым правителем. Во времена Сефевидов правители Талыша оказывали поддержку сефевидам в войнах с ширваншахами и Ак-койюнлу. Благодаря такой поддержке талыши, будучи не тюрками и не кочевниками были включены в состав кызылбашей, и числились «дервишами» и «мюридами» Сефевидов. В составе кызылбаше талыши были единственными иранцами и считались особым «племенем».

Различные народные восстания периодически полыхали в талышском крае, но местные правители Амирэ-Кубад-хан Талышский и Амирэ-Хамзы-хан Талышский путём силы удерживали власть в крае. Во время большого крестьянского восстания в Талыше и Гиляне местный правитель Сару-хан Талышский с большим кровопролитием подавил его. Позже Искендер Мунши указывает на двух правителей из талышей: 1.) Сару-хана Талышского, правителя Астары и 2.) Бедр-султана, правителя некоторых областей Талыша. Далее уже в 1720-х годах есть указание на сохранение в крае двух правящих ветвей.

Восстание 1629 года 
В 1629 году талышские крестьяне и городская беднота выступили против иранского владычества и местных феодалов. Восстание, начавшееся летом 1629 г., вскоре распространилось на окрестности. В восстании приняли участие около 30 000 человек. Сефевидский правитель Шах Сефи направил войска против повстанцев под командованием правителя Астары Сару-хана Талышского. В одном бою было убито около 7000 восставших. Талышское восстание, одно из сильнейших выступлений народных масс против господствующего класса, было беспощадно подавлено.

Восстания в Гиляне (1744 -1747) 
В 1744—1747 годах в Гиляне вспыхнуло много восстаний. В 1744 году восстания начались среди талышей. Недовольства были вызваны политикой Надир-шаха и целью было его свержение. Движения начались в районе Астары и позже охватило весь Гилян. Для погашения восстания талышей в регион были направлены войска, которые разорили множество восставших селений и захватили зачинщиков. Но восставшие не усмирились и волнения продолжились до 1746 года. Талыши не были довольны налоговой политикой обирающей население. Во главе восстания был Кальб Хусейн-бек объявивший о неподчинении верховной власти, которого поддерживали и помогали талыши. Для усмирения Кальб Хусейн-бека Надир шах посылает войска в количестве 1,5 тысячи воинов, но войска не достигают терпят поражение. Далее Надир шах направляет против восставших 3 тысячи афганцев, однако и афганцы не могут усмирить бунт. Тогда военачальники пытаются пообещать талышам прощение если они усмиряться.

Решающими действиями в усмирении восстания сыграла политики переговоров, когда племенная верхушка перешла на сторону шаха. Они помогли шахским войскам обезглавить восстание, переловив талышских деревенских старост и подвергнув их наказаниям. Обезглавленное движение угасло и восстания прекратились.

Восстание в Талышском ханстве 1831 года 
В конце 1820-х годов в период Талышского ханства началось восстание талышского населения против царских чиновников и местных феодалов. Произвол и насилие царских чиновников, особенно губернских комендантов, а также местных феодалов, бедственное положение крестьян, огромное количество долгов, собранных в пользу казны и феодалов вызвало восстание. В особенности свирепствовал местный комендант майор Ильинский ограничивая в правах и привилегиях талышского хана. Ильинский отняв у талышского хана Мир Гасан-хана имение вынудил его в 1826 году бежать в Иран. Однако сам Ильинский был судим за свои действия, но это не успокоило недовольство талышской знати ханства. В особенности были недовольны талыши-горцы Аларского и Дрыгского магалов. Важное место в восстании сыграли и талышские беки, наибы и муллы, которых притесняло царское правительство. Собрав свои силы, эти социальные группы из села Аллар направляют письмо Мир Гасан-хану и призывают его возглавить восстание в Талыше. Деревня Амбуран, где большинство населения составляют бывшие ханские слуги, стала одним из опорных пунктов мятежников. Восстанию также помогало то, что огромное количество крестьян ханства были недовольны не только грабежами коменданта края, но и убийствами людей, которые были свидетелями преступлений. Данные указывают, что как минимум 20 жителей Талыша были утоплены в море по приказу Ильинского. Но, смена коменданта не улучшила ситуацию в Талышском ханстве. Новый комендант Корниенко удвоил подати, а за неуплату наказывали избиениями или отобранием имущества. Из-за подобного отношения множество акеров разорилось и бежало с казёных земель, а крестьянам Дрыгского, Аларского и Ленкоранского магалов не хватало земель.

5 марта 1831 года Мир Гасан-хан с 20 всадниками перешёл границу и двинулся в Талышские горы. Когда Мир Гасан хан приблизился к Ленкорани, к нему присоединились некоторые жители сёл Алларского, Дрыгского и Ленкоранского магалов. Паскевич И.Ф. указывал, что к Мир Гасан-хану очень быстро присоединилось до 1000 конно-вооруженных воинов и войско его увеличивается с каждым днём и к 9 марта 1831 года многие магалы Талышского ханства примкнули к Мир Гасан-хану.

Войска Мир Гасан-хана разгромили рыбные промыслы при устье реки Куры, пытались отбить табун лощадей у Ленкорани, а к 10 марта 1831 года на сторону восставших примкнул конный вооружённый отряд из Аркеванского магала. Уже к 12 марта усилиями восставших было прекращено сухопутное сообщение Ленкоранского гарнизона с Ширванской и Карабахской провинцией. На стороне русской армии воевал ряд местных дворян, а также жители Ленкорани и окрестных деревень.

14 марта 1831 года более 800 повстанческих отрядов попытались вытеснить царскую армию из-под Ленкорани, но были отброшены местным ополчением. Восстание было подавлено в начале апреля и в начале мая Мир Гасан хан снова бежал в Иран.

Восстание галешей и талышей 
В начале 1910 года в Астаринском округе Ирана вспыхнуло восстание галешей (субэтнос талышей). Русский консул Гирс сообщал, что причиной было то, что наминские ханы пытались собрать налоги за три года с имений Астаринского округа. Временно восстание было погашено, однако в августе 1910 вновь вспыхнуло. Причиной восстания галешей стало то, что местный губернатор Астары решил разоружить галешей, арестовал и пытал одного из их лидеров - Рашида. Позже 300 вооруженных галешей подошли к Астаре и требовали освободить Рашида и губернатор был вынужден сделать это. Галеши же, освободив Рашида ушли в леса, но контролировали дорогу от Астары в Ардебиль, что вызывало проблемы для караванов, почты и телеграфного сообщения. В ответ на блокировку дороги из Ардебиля был послан отряд из 100 всадников, которые остановились в Хейране. Галеши уже контроливали весь Астаринский округ и хотели взять Астару. Далее в усугубившейся ситуации отряд против галешей был увеличен до 500 человек. В боях произошедших в селениях у Хейрана отряд сумел очистить территории от галешей. Войска галешей имея скудное вооружение оказывали упорное сопротивление используя знакомую им горную местность. Правительственные войска даже обстреливая восставших из орудий не смогли вернуть контроль над дорогой Ардебиль-Астара и оставив округ отступили в Ардебиль. Восставшие же укрепились на высотах Акчая и контролировали Ардебиль-Астаринскую дорогу, пропуская лишь торговые караваны и мирных путешествеников, но войскам и представителям власти проход был запрещён.

Восстание галешей ограничивалось только лишь Астаринским округом, они не пытались перекинуть восстание против феодалов и властей на другие районы. Талышские крестьяне сочувствовали галешам и при необходимости отправляли отряды на помощь. В контролируемом районе галеши не выполняли феодальные повинности в пользу помещиков, захватывали их имения, совершали нападения на рыбные промыслы Лианозова в Астаре, сжигали русские казачьи посты в Акчае, расстреливали караулы.

Восстание галешей продолжилось в начале 1911 года и против них были направлены шахские войска вступившие в Ардебиль и Астару. И под натиском правительственных войск с апреля 1911 года восстание угасает.

В апреле 1911 года в соседнем с Астаринским округом Талыше также происходили крестьянские волнения возглавляемые сеидом Ашрафом. С целью подавления их в Керганруд был послан отряд персидских казаков численностью в 100 человек. Сеид Ашрафа арестовали и волнения прекратились. Однако в июне-июле 1911 года против местного губернатора и ханов в Талыше снова вспыхнуло крестьянское восстание. Восставшие изгнали губернатора и начальника персидских казаков, захватили их имущество.

По итогу прокатившихся восстаний в регионе власти стремились подавить крестьянские восстания и защитить феодалов.

Постсоветский период 

Начальные годы советской власти были весьма щедрыми на культурные свободы народов, в рамках политики «коренизации» у талышей появились свои школы, газеты, печатное издание на талышском языке. Однако после пленума ЦК, состоявшегося 6 июня 1937 г. накануне XIII съезда Компартии Азербайджана, где обсуждался вопрос о содержании предстоящего отчёта ЦК съезду в числе других был затронут вопрос об очищении азербайджанского языка. Один из участников обсуждения заговорил о необходимости «очищения татского языка». На что Мирджафар Багиров сказал — «Я думаю, пора перейти от татского, курдского, талышского языков к азербайджанскому языку. Наркомпрос должен проявить инициативу, все они азербайджанцы.» После данного пленума было принято решение об отходе от обучения на иных языках и перехода на азербайджанский язык. К 1936-1938 годам талышская интеллигенция была подвергнута репрессиям, талышские школы закрыты, издание книг и газет прекращено. Виктор Шнирельман указывает, что с этого времени талышам велено было идентифицировать себя с азербайджанцами.

Подавление этнического самосознаия талышей в годы советской власти и усиленная азербайджанизация создало у них сепаратистские настроения. И лишь в годы перестройки ситуация начала улучшаться, у талышей вновь появились свои газеты (Толыши Садо), возникло культурное общество «Авеста» и появилась Талышская народная партия. В 1980-х годов талыши неоднократно обращались в ЦК КПСС с просьбой предоставить им автономию и тем самым уберечь от азербайджанизации.

По инициативе Альакрама Гумматова и талышского поэта Али Насира в программу Ленкоранского отделения Народного фронта в 1989 году было включено положение о создании автономии в талышских районах. Политика пришедшего к власти правительства НФА но главе с Абульфазом Эльчибеем, построенная на крайнем азербайджанском национализме и пантюркизме, оттолкнула талышских национальных деятелей.

21 июня 1993 года талыши объявили об учреждении Талышской Муганской Автономной Республики. 7 августа открылось заседание Милли Меджлиса ТМАР, которое одобрило создание Талыш-Муганской Автономной Республики. Однако 24 августа восстание талышей было подавлено, их лидеры были взяты под стражу, а Талышская народная партия была распущена.

Примечания 

История Талыша
История Ирана
История Гиляна
Восстание